Livramentensi – abitanti di Livramento de Nossa Senhora
Livramentensi – abitanti di Livramento
Livramentensi – abitanti di Nossa Senhora do Livramento